Seeberg steht für:
 Seeberg (Altlandsberg), Ortsteil der Stadt Altlandsberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Seeberg BE, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Seeberg (Blankensee), Wüstung der Gemeinde Blankensee, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Seeberg (Gemeinde Fuschl), Land Salzburg
 Seeberg (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Seeberg (Gemeinde Turnau), Ortsteil der Gemeinde Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Seeberg (Gemeinde Weyregg), Ortschaft von Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Seeberg (Haag an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Haag an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Seeberg (Köln), Stadtteil von Köln-Chorweiler, Nordrhein-Westfalen
 Seeberg (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weiler in der Gemeinde Leimbach AG, im Kanton Aargau

Bauwerke:
 Burg Seeberg
 Burg Neuseeberg
 Burg Alt Seeberg

historisch:
 Herrschaft Seeberg, frühere Herrschaft im böhmischen Erzgebirge (Tschechien)
 Ostroh (Poustka), Ortsteil von Poustka, Tschechien
 Chrzypsko Wielkie, Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Pässe, Berge, Erhebungen:
 Seeberg (Naturschutzgebiet) im Landkreis Gotha
 Seebergsattel, „Kärntner Seeberg“ an der Grenze zwischen Kärnten und Slowenien
 Steirischer Seeberg in der Steiermark
 Seeberg (Gotha), Berg mit Sternwarte (Seeberg-Sternwarte) bei Gotha in Deutschland
 Seeberg (Mangfallgebirge), Bergrücken bei Bayrischzell in Deutschland
 Seeberg (Spessart), Berg bei Rothenbuch im Spessart in Deutschland
 Tiefseeberg, Unterwasserberge in Ozeanen

Personen:
 Alfred Seeberg (Oskar Theodor Alfred S.; 1863–1915), deutsch-baltischer Theologe; Bruder von Reinhold Seeberg

 Doris Seeberg (Doris Oberländer; 1903–1989), deutsche Bildhauerin; Tochter von Alfred Seeberg
 Erich Seeberg (1888–1945), deutscher Theologe; Sohn von Reinhold Seeberg
 Friedrich Seeberg (1872–1902), russischer Polarforscher deutsch-baltischer Abstammung
 Gitte Seeberg (* 1960), dänische Politikerin
 Ina Seeberg (* 1941), deutsche Malerin und Autorin
 Klaus Seeberg, deutscher Basketballspieler, -trainer und -funktionär
 Otto Seeberg (1908–1934), deutscher Ingenieur und Pilot; Sohn von Alfred Seeberg
 Peter Seeberg (1925–1999), dänischer Schriftsteller
 Reinhold Seeberg (1859–1935), deutscher Theologe
 Sophie Seeberg, deutsche Rechtspsychologin und Schriftstellerin
 Staffan Seeberg (* 1938), schwedischer Schriftsteller und Arzt
 Stella Seeberg (1901–1979), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin; Tochter von Alfred Seeberg
 Tom Seeberg (1860–1938), norwegischer Sportschütze
 Xenia Seeberg (* 1967), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Seberg
 Seeberge